Cromatismo y cromático (de cromos, el prefijo de origen griego que significa "color") es un término que se utiliza en los siguientes campos:

Óptica y artes plásticas 
 Cromatismo en óptica y artes plásticas, especialmente en pintura, hace referencia a lo relativo al color.

Música 
 Cromatismo (música) en música hace referencia al uso de las notas intermedias de la escala o semitonos.

Notas 

Color
Óptica